Austria:
 Koppl – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Salzburg-Umgebung
 Koppl – miejscowość w gminie Hartkirchen, w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Eferding

Zobacz też:
 Koppel
 Köppl